Lucena bezeichnet:

 Lucenastellung, eine Stellung im Schachendspiel, siehe Turmendspiel#Lucena-Stellung

Lucena (Brasilien), eine Stadt im Bundesstaat Paraíba.
Porto Lucena, eine Stadt im Bundesstaat Rio Grande do Sul.
Presidente Lucena, eine Stadt im Bundesstaat Rio Grande do Sul im Süden Brasiliens.

Lucena, eine Gemeinde in der Provinz Córdoba, Andalusien.
Lucena (Gerichtsbezirk), Gerichtsbezirk in Spanien
Lucena de Jalón, eine Gemeinde in der Provinz Saragossa, Aragonien.
Lucena del Cid, eine Gemeinde in der Provinz Castellón, Autonomen Region Valencia.
Lucena del Puerto, eine Gemeinde in der Provinz Huelva, Andalusien.

Lucena City, eine philippinische Stadt
New Lucena, eine philippinische Stadt

Lucena ist der Familienname folgender Personen:
 Elena Lucena († 2015), argentinische Schauspielerin
 Eloísa Gómez-Lucena, spanische Schriftstellerin und Bibliothekarin
 Francisco de Assis Dantas de Lucena (* 1963), brasilianischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof
 Franklin Lucena (* 1981), venezolanischer Fußballspieler
 Jerry Lucena (* 1980), philippinisch-dänischer Fußballspieler
 Lorenzo Lucena (1807–1881), spanischer Theologe, der in England als Hispanist wirkte
 Luis Ramírez Lucena (* um 1465; † um 1530), spanischer Schachspieler und -autor
 Matt Lucena (* 1969), US-amerikanischer Tennisspieler
 Nicholas Lucena (* 1979), US-amerikanischer Beachvolleyballspieler